Anderson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Anderson County (Kansas)
 Anderson County (Kentucky)
 Anderson County (South Carolina)
 Anderson County (Tennessee)
 Anderson County (Texas)